cliché (druktechniek): drukvorm voor het maken van drukwerk;
 cliché (stijlfiguur): in taalgebruik is een cliché een versleten uitdrukking;
 Uitgeverij Cliché: uitgeverij